Heusgen ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Heusgen (* 1955), deutscher Diplomat
 Fritz Heusgen (1880–1959), deutscher Politiker und Oberbürgermeister